Världsmästerskapet i netball 1967 var det andra världsmästerskapet i netball, mästerskapet spelades i Australien. Totalt deltog 8 landslag. Turneringen spelades som en alla-möter-alla, vinnare blev Nya Zeeland som vann alla sina matcher.

Kvalificerade nationer

  (värdnation)

Tabell

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Källor
Netball.asn.au (Arkiverad)
Todor66.com

Referenser

1967
1967 i Australien
Sportevenemang i Australien
Internationella sportevenemang i Australien
Sportåret 1967